Davison kan syfta på:

Geografi
 Davison, Michigan

Personer
 Alex Davison
 Bobby Davison
 Bruce Davison
 Christopher John Davison, känd som Chris de Burgh
 Dehenna Davison
 Emily Davison
 James Davison
 Peter Davison
 Rob Davison
 Rosanna Davison
 Will Davison
 William Davison

Se även 
 Davidson
 Davison County
 Davison Peak
 Davisons Bay